Győrtelek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Magyarország
 Hadadgyőrtelek, Szatmár megye, Románia
 Somlyógyőrtelek, Szilágy megye, Románia